B 229 bezeichnet:
 die Bundesstraße 229 in Deutschland
 die Groß Jedlersdorfer Straße in Österreich

Abkürzung